Ле́тников — русская фамилия.

Известные носители 
 Летников, Алексей Васильевич (1837—1888) — русский математик.
 Летников, Владимир Александрович (род. 1981) — молдавский легкоатлет, прыгун тройным.
 Летников, Иван Герасимович (1889—1920) — участник революционного движения в России.
 Летников, Иван Леонтьевич (1860—1930) — святой Русской православной церкви, исповедник.
 Летников, Феликс Артемьевич (род. 1934) — геохимик, академик Российской академии наук.

См. также 
 Летник
 Летники